Holm se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Åke Holm
 Herman Theodor Holm
 Kerstin Holm
 Lennart Holm
 Theodor Holm